Scopulini ist eine artenreiche Tribus aus der Unterfamilie Sterrhinae, die zur Nachtschmetterlingsfamilie der Spanner (Geometridae) gerechnet wird. Derzeit umfasst die Tribus über 900 Arten in sieben Gattungen.

Merkmale 
Die Scopulini umfassen meist kleine bis mittelgroße Falter, die Flügelspannweiten zwischen 11 und 70 mm, im Durchschnitt 25 bis 40 mm erreichen. Die Vorderflügel sind gerundet dreieckig mit ausgezogenem oder gerundetem Apex. Der Außenrand der Hinterflügel ist oft leicht konkav zwischen der Äderung oder um die Ader M3 herum leicht auszogen. Zeichnung und Grundfärbung sind oft auch innerartlich sehr variabel. Meist sind mehrere Querlinien ausgebildet, die jedoch häufig auch innerartlich verlöschen oder sehr deutlich ausgebildet sein können. Diskalflecke sind häufig vorhanden. Eine Saumlinie kann vorhanden sein oder auch fehlen. Die Fransen sind in der Grundfarbe gehalten oder auch abwechselnd hell/dunkel gefärbt. Die Vorderflügel weisen in der Äderung eine oder zwei Areolen auf. Der Saugrüssel ist voll entwickelt.

Lebensweise 
Die Falter sind überwiegend nacht- oder dämmerungsaktiv. Präimaginalstadien sind nur bei verhältnismäßig wenigen Arten bekannt, meist nur bei den paläarktischen Arten. Die Raupen sind meist schlank. Sie ernähren sich meist polyphag, aber auch monophage Arten sind bekannt. Häufig ist eine Ruheposition, in der die Raupe in einem Winkel von 45° zur Unterlage verharrt. Die Arten kommen in offenen und waldreichen Lebensräumen vor.

Systematik 
Scopulini als Name der Familiengruppe ist im Grunde ein älteres Synonym der Unterfamilie Sterrhinae Mayrick, 1892 und aufgrund der Priorität eigentlich der korrekte Name dieser Familiengruppe. Da aber der Name in der Literatur kaum als Unterfamilienname gebraucht wurde und Sterrhinae als Unterfamilienname allgemeine Anerkennung gefunden hat, wird dieser Name beibehalten. Auch innerhalb der Sterrhinae wird die Priorität nicht strikt beachtet. 

Die Tribus Scopulini wird derzeit in sieben Gattungen unterteilt, von denen aber nur die Gattungen Scopula und Problepsis auch Arten beinhalten, die in Europa vorkommen.
 Scopulini Duponchel, 1845
 Dithalama Meyrick, 1888 (4 Arten in Australien und Tasmanien)
 Isoplenodia Prout, 1932 (1 Art in Madagaskar)
 Lipomelia Warren, 1893 (1 Art, Indien bis Taiwan)
 Somatina Guenée, 1858 (44 Arten in Afrika, Ostasien und Australien)
 Zythos Fletcher, 1979 (11 Arten von Indien bis Papua-Neuguinea)
 Problepsis Lederer, 1853 (51 Arten, Paläarktis, Afrika, Südostasien bis Australien)
 Problepsis ocellata
 Scopula Schrank, 1802  (inkl. Glossotrophia Prout, 1913 und Holarctias Prout, 1913) (mit über 800 Arten, 43 Arten in Europa)

Phylogenie 
Die Phylogenie innerhalb der Scopulini wurde 2005 von Pasi Sihvonen in einer sehr detaillierten kladistischen Analyse an zahlreichen morphologischen Merkmalen ausgearbeitet.

Belege

Literatur 
 Axel Hausmann: The Geometrid moths of Europe, 2. Sterrhinae. Apollo Books, Stenstrup 2004, ISBN 8-788-75737-4
 David Abraham, Nils Ryrholm, Håkan Wittzell, Jeremy D. Holloway, Malcolm J. Scoble, Christer Lofstedt: Molecular phylogeny of the subfamilies in Geometridae (Geometroidea: Lepidoptera). Molecular Phylogenetics and Evolution, 20(1): 65-77, San Diego 2001 
 Pasi Sihvonen: Phylogeny and classification of the Scopulini moths (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). Zoological Journal of the Linnean Society, 143: 473–530 London 2005 .

Weblinks 

 Lepiforum e. V. Fotoübersicht Sterrhinae
 Moths and Butterflies of Europe and North Africa (englisch)
 Markku Savela: Lepidoptera and some other life forms (englisch)
 Ian Kimber: Guide to the moths of Great Britain and Ireland (englisch)
 

Sterrhinae (Spanner)
Sterrhinae